El término Vernet o Le Vernet puede referirse a:

Geografía 
 Le Vernet, comuna francesa situada en el departamento de Allier;
 Le Vernet, comuna francesa situada en el departamento de Alpes de Alta Provenza;
 Le Vernet, comuna francesa situada en el departamento de Ariège;
 Vernet, comuna francesa situada en el departamento del Alto Garona;
 Le Vernet, comuna francesa situada en el departamento del Alto Loira;
 Campo de internamiento de Vernet d'Ariège en el sur de Francia.

Personalidades 
 Juan Vernet, arabista español;
 Claude Joseph Vernet, pintor francés;
 Carle Vernet, pintor francés, hijo del anterior;
 Horace Vernet, pintor francés, hijo del anterior;
 Luis Vernet, comandante argentino;
 José María Vernet, político argentino;
 André Vernet, personaje de la novela El código da Vinci;